Die Divizia A 2002/03 war die 65. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 2002 und endete am 28. Mai 2003. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde Rapid Bukarest.

Modus 
Die Divizia A spielte mit 16 Mannschaften. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 trugen Relegationsspiele gegen die beiden Zweitplatzierten der beiden Gruppen der Divizia B um den Verbleib in der Divizia A aus. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 spielten gegen die Zweitplatzierten der Divizia B

Politehnica AEK Timișoara blieb in der Divizia A, während der FC Oradea aus der Divizia B aufstieg. Obwohl Oțelul Galați in den Relegationsspielen unterlegen war, durfte der Klub in der Divizia A verbleiben, da der SC Astra Ploiești mit Aufsteiger Petrolul Ploiești fusionierte.

Nach der Saison 
 1. – Rapid Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 2003/04
 2. – Steaua Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 2003/04
 3. – Gloria Bistrița – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2003
 5. – Ceahlăul Piatra Neamț – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2003
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am UEFA-Pokal 2003/04

Absteiger in die Divizia B 
Sportul Studențesc Bukarest, UTA Arad. Oțelul Galați blieb durch die Fusion von SC Astra Ploiești und Petrolul Ploiești in der Divizia A.

Aufsteiger in die Divizia A 
FC Oradea, Petrolul Ploiești, Apulum Alba Iulia

Torschützenliste

Sonstiges 
Sportul Studențesc Bukarest wurde von der rumänischen Fußballliga verurteilt, dass beginnend mit dem 18. März 2002 alle sieben Tage ein Punkt abgezogen wird, bis die Ablösesumme für Florin Sandu Maxim in Höhe von 150.000 US-Dollar an Steaua Bukarest bezahlt ist. Nach Einspruch von Sportul wurde diese Strafe aufgehoben, da Sportul seinerseits auf 200.000 US-Dollar Ablöse vom bulgarischen Verein Litex Lowetsch für den Transfer von Bogdan Aurelian Pătrașcu wartete.

Weblinks 
 Saison 2002/03 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 2002/03 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2002/03